Slungmögel (Pilobolus) är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Slungmögel i familjen Pilobolaceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pilobolaceae, ordningen Mucorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar